La formula molecolare C3H3NS può indicare:
 Isotiazolo
 Tiazolo

Formule molecolari